Aarseth ist der Familienname folgender Personen:

 Ivar Aarseth (1889–1972), norwegischer Politiker
 Øystein Aarseth (1968–1993), norwegischer Gitarrist und Musikproduzent
 Sverre Aarseth (* 1934), norwegischer Astronom

Aarseth bezeichnet außerdem:
 (9836) Aarseth, nach Sverre Aarseth benannter Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:
 Eivind Aarset, norwegischer Jazz-Gitarrist und Komponist